Simeoni bzw. De Simeoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Simeoni (* vor 1970), italienischer Kommunalpolitiker
 Edmond Simeoni  (1934–2018), korsischer Arzt, Politiker und Nationalist
 Evi Simeoni (* 1958), deutsche Journalistin und Autorin
 Filippo Simeoni (* 1971), italienischer Radsportler
 Gabriele Simeoni (1509–1575), italienischer Humanist, Dichter, Übersetzer, Militärtheoretiker und Astrologe
 Gennaro Antonio De Simonie (1714–1780), Kardinal
 Gilles Simeoni (* 1967), französischer Anwalt und Politiker
 Giovanni Simeoni (1816–1892), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Max Simeoni (* 1929), französischer Arzt und Politiker
 Roldano Simeoni (* 1948), italienischer Wasserballspieler
 Sara Simeoni (* 1953), italienische Leichtathletin

Siehe auch:
 Simeone
 Simoni